Past, Present, Future, o Past, Present and Future, può riferirsi a:

Cinema e televisione 
 (Past Present Future) Imperfect – film britannico del 2004
 Trikal (Past, Present, Future) – film indiano del 1985

Letteratura 
 Islam: Past, Present and Future – libro di Hans Küng
 Passato, presente e futuro (Past, Present and Future) – racconto di fantascienza di Nat Schachner

Musica 
 Past:Present:Future (Part 1) – album dei Ch!pz
 Past:Present:Future (Part 2) – album dei Ch!pz
 Past Present Future – album dei Morgana Lefay
 Past, Present, Future – album di Tiki Taane
 Past, Present & Future – album di Rob Zombie
 Past, Present and Future – album di Al Stewart
 HIStory: Past, Present and Future - Book I – album di Michael Jackson
 Trilogy: Past Present Future – album di Frank Sinatra
 Trinity (Past, Present and Future) – album degli Slum Village
 Past Present Future – album di Manu Dibango

Pagine correlate 
 Passato presente futuro